

Persone 
 Alessandro Rocci (1813-1861) – militare e politico italiano
 Bernardino Rocci (1627-1680) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Ciriaco Rocci (1582-1651) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Filippo Rocci (1881-1965) – fotografo italiano
 Gaspare Rocci (...–1648) – arazziere italiano
 Giovanni Battista Rocci (1799-1872) – notaio e politico italiano
 Lorenzo Rocci (1864-1950) – presbitero, grecista e lessicografo italiano
 Rosanna Rocci (1968) – cantante svizzera di origini italiane
 Scipione Riva Rocci (1863-1937) – medico e accademico italiano

Famiglie 
 Rocci – antica famiglia feudale formatasi a Cremona nel XIII secolo

Altro 
 Vocabolario Rocci o semplicemente "il Rocci" – dizionario di greco antico in lingua italiana